Соревнования по боксу среди женщин в весовой категории до 69 кг на летних Олимпийских играх 2020 года пройдут с 24 июля по 7 августа во дворце спорта Рёгоку Кокугикан. В соревнованиях участвует 18 спортсменок из 18 стран.

История 
Соревнование по боксу в женском полусреднем весе на Олимпийских играх 2020 года будет проводиться впервые. На игры в Токио 2020 критерий отбора боксеров полусреднего веса расположен в диапазоне нижний 64 кг и верхний 69 кг.
 Действующей чемпионкой мира в полусреднем весе является Бусеназ Сюрменели Турция, которая прошла квалификацию на Игры.

Призёры

Расписание 
Время местное (UTC+9)

Соревнование

Примечания

Ссылки 
 Турнирная таблица
 Бокс на официальном сайте летних Олимпийских игр 2020 года

Бокс на летних Олимпийских играх 2020